A282 steht für:
 Bundesautobahn 282, ein nie realisiertes Autobahnprojekt zwischen Delmenhorst und Bremen, heute ersetzt durch einen Teil der Bundesstraße 75
 A282, Teil des Londoner Autobahnringes, der als Dartford Crossing die Themse östlich von London überquert

A282